Pastoret ist der Familienname folgender Personen:

 Claude-Emmanuel de Pastoret (1755–1840), französischer Politiker und Schriftsteller
 Marc Solà Pastoret (* 1985), spanischer Skibergsteiger